Појам Метју Стјуарт може да се односи на:
 Метју Стјуарт, 2. гроф од Ленокса,
 Метју Стјуарт, 4. гроф од Ленокса,
 Метју Стјуарт (математичар),